Een steel is een recht handvat aan of van een voorwerp.
Steel (mycologie), de stengel onder een paddenstoel.
Steel (plant), deel van een plant
Steel (band), een powermetal project
Steel (automerk), een Frans automerk
Steel (DC Comics), een personage van DC Comics.
Steel (1997), een film gebaseerd op dit personage
Steel (1979), een actiefilm uit 1979
Steel (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone.
Leo Steel (1878-1938), een Belgische kunstschilder.